Rudež ist der Familienname folgender Personen:

 Damjan Rudež (* 1986), kroatischer Basketballspieler
 Ivan Rudež (* 1979), kroatischer Basketballtrainer